IDW steht für:

 IDW Publishing, US-amerikanischer Verlag (ab 1999)
 Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Interessenvertretung der wirtschaftsprüfenden Berufsstände in Deutschland

idw steht für
 Informationsdienst Wissenschaft, Internetdienst für Pressemitteilungen aus dem deutschsprachigen Wissenschaftsbereich

Abkürzung